Höger nebo Hoeger:

 Ernst Höger (1945–2019), rakouský politik
 Inge Högerová (* 1950), německá politička
 Karel Höger (1909–1977), český herec
 Karl Höger (politik) (1847–1913), rakouský novinář a politik
 Fritz Höger (1877–1949), německý architekt
 Marco Höger (* 1989), německý fotbalista 
 Michelle Despain (Hoeger) (* 1984), argentinsko-americká sáňkařka
 Richard Höger (* 1972), slovenský fotbalista
 Rudolf Alfred Höger (1877–1930), rakouský malíř
 Werner Hoeger (* 1953), venezuelský sáňkař, specialista wellness

Související články 
 Heger